Sicherung steht für:

Technik:
 Überstromschutzeinrichtung, elektrische Sicherung, eine Schutzschaltung gegen Überlast
 Schmelzsicherung, eine elektrische Sicherung mit Schmelzleiter
 Schraubsicherung, eine weitverbreitete Bauform der elektrischen Schmelzsicherung
 Leitungsschutzschalter, ein von Hand wiedereinschaltbarer elektrischer Sicherungsautomat
 Überlastsicherung, mechanisches Kraftbegrenzungssystem zum Schutz von Maschinen vor Zerstörung
 Schraubensicherung, eine Vorrichtung zur Verhinderung des Lösens von Schraubverbindung
 Schusswaffensicherung, Mechanismen gegen versehentliches Abschießen einer Schusswaffe
 Klettersicherung, Methoden zum Schutz eines Kletterers vor Absturz
 Sicherung von Altlasten, Maßnahme als Teil der Altlastensanierung
 Hangsicherung, Maßnahme zur Stabilisierung steiler Böschungen

Informatik:
 Datensicherung, das Kopieren von Computer-Daten auf ein alternatives Speichermedium
 Sicherung (Entwurfsmuster), ein Verhaltensmuster in der Softwareentwicklung

Eigentum und Besitz:
 Kreditsicherung, Institut des Schuldrechts
 Eigentumssicherung, eine polizeiliche Sicherstellung herrenloser Gegenstände
 Objektschutz, die Bewachung
 Wegnahmesicherung, ein Diebstahlschutz

Siehe auch:
 Sicherheit, Sicherstellung
 Eigensicherung, Absturzsicherung
 Sicherungsverwahrung
 Verstemmen (Sichern)